Несуамон (*д/н —1124 до н. е.) — давньоєгипетський політичний діяч часів XX династії, верховний жрець Амона у Фівах у 1125—1124 роках до н. е. за володарювання фараона Рамсеса IX.

Життєпис 
Син Рамсеснахта, верховного жерця Амону, та Аджедет-Аат, доньки Сетау, верховного жерця Нехбет. Про дату народження замало відомостей. На початку правління фараона Рамсеса VI стає Третім пророком (жерцем) Амона. На початку правління Рамсеса VIII стає Другим пророком Амона. Відповідав за роботи в некрополі Дейр ель-Медіні.

На цій посаді перебував 9 років. Близько 1128 року до н. е. стає Першим пророком Амона. Після смерті батька у 1125 році до н. е. стає новим верховним жерцем. При цьому не допустив втручання обрання з боку фараона Рамсеса IX. Продовжив політику зміцнення влади роду в Фіванському окрузі. Втім, раптово помер у 1124 році до н. е. Його посаду успадкував молодший брат Аменхотеп.

Джерела 
 

Верховні жерці Амона